Blutmond steht für:
 Vollmond während einer totalen Kernschattenfinsternis, siehe Mondfinsternis #Arten von Mondfinsternissen
 Oktober-Vollmond in der Religion Wicca, siehe Esbat
 Alternativtitel des Spielfilms Manhunter – Roter Drache aus dem Jahr 1986

Siehe auch:
 Bloodmoon
 Blood Moon